Vilanovense – abitanti di Fazenda Vilanova
Vilanovense – abitanti di Vila Nova do Piauí
Vilanovense – abitanti di Vila Nova do Sul
Vilanovense – abitanti di Vila Nova dos Martírios